Der Mitropapokal 1960 war die 20. Auflage des Fußballwettbewerbs. Bei dieser Austragung wurden die Spiele der einzelnen Vereine zu einer Länderwertung addiert. Den Wettbewerb gewann Ungarn.

Länderwertung 

|}

Spiele 

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1960 auf www.rsssf.com

1960
Fußballsaison 1960